Achille Etna Michallon (1796-1822), peintre français, fils du sculpteur Claude Michallon (1751-1799) ;
Albert Michallon (1912-1975), chirurgien et homme politique français.
L'hôpital Albert Michallon, partie du Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, nommé en son honneur.